Prisoner – album Cher
 Prisoner – album Ryana Adamsa
 Prisoner – singel Miley Cyrus i Dua Lipy

Zobacz też 
 The Prisoner